La provincia de Nueva Bretaña del Oeste es una de las veinte divisiones administrativas del Estado Independiente de Papúa Nueva Guinea. La ciudad capital de la provincia es la ciudad de Kimbe.

Geografía 

La superficie de esta división administrativa es de 21.000 kilómetros cuadrados.

Población 

La provincia es el hogar de una población compuesta por unas 184.508 personas. Considerando la superficie del territorio que abarca, se puede afirmar que la densidad poblacional es de 8,8 habitantes por kilómetro cuadrado.

Religión 

La religión predominante es la católica, aunque hay una considerable presencia anglicana en el punto extremo oeste de la provincia, además el arzobispo James Ayong, del Primado Anglicano de Papúa Nueva Guinea, es originario de esta provincia.

Distritos 

Esta provincia se encuentra fraccionada en varios distritos a saber:

 Kandrian-Gloucester District
 Talasea District

Provincias de Papúa Nueva Guinea